Anselmus Boëtius de Boodt (Bruges vers 1550 - ) humaniste flamand, médecin, minéralogiste, homme politique et chanoine laïc.

Biographie 

Né dans une famille aristocratique catholique aisée, de Boodt commence des études de droit et de médecine auprès de Thomas Erastus (1524 – 1583) à Heidelberg. Il est toutefois reçu médecin à l’Université de Padoue. Il n’en poursuit pas moins ces études de 1580 à 1583 à Bruges.

En 1583, il est médecin auprès du burgrave Guillaume de Rosenberg. Dès l’année suivante il devint médecin à la cour de l'Empereur Rodolphe II.

En récompense de ces bons services l’empereur lui offre une sinécure en l’occurrence celle de chanoine de Saint-Donaaskathedraal à Bruges. Il ne reviendra toutefois dans cette ville qu’en 1612, et conservera ce privilège jusqu’à sa mort. À Prague il s’est initié à l’alchimie mais aussi à la minéralogie. Au  il n’y a pas de séparation bien nette entre science et superstition ; chimie et alchimie forment une série continue et se pratiquent de concert.

Dans son ouvrage principal : Gemmarum et lapidum historia (1609) il fait la description (en 806 pages), parfois curieuse, de plus de 106 minéraux, et gemmes ; il mêle des observations scientifiques (il est un des premiers à s’intéresser systématiquement à la dureté) et les vertus supposées sur la santé lié la fréquentation de ces mêmes pierres. Il y décrit avec soin les différentes méthodes de taille et de meulage sans oublier les considération sur leur valeur économique.

On lui doit la description de :
 Stillatitius lapis (synonyme d'aragonite)
 fluores (synonyme de fluorite)
 Topaze

Publications 

de Boodt a publié en latin et en français.

 Gemmarum et lapidum historia (1609)
 Florum herbarum ac fructuum selectiorum icones (1640)
 Le Parfaict Joaillier, ou Histoire des Pierreries (1644)
 De la Pierre de Crapaut, ou Garatroine (concernant entre autres la mystérieuse pierre appelée crapaudine)
 Pseudodoxia Epidemica (concernant la superstition).

 Bibliographie 

 Nieuw nederlandsch biografisch woordenboek,
 G. Dewalque, Biographie Nationale de Belgique,
 F.M. Jaeger, Anselmus Boëtius de Boodt', in : Historische Studien. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der wetenschappen in Nederlanden (in 16th and 17th centuries), Groningen, 1919
 O. Delepierre, Biographie des hommes remarquables de la Flandre occidentale, (Brugge 1843-1844)
 J.E. Heller, « Anselmus Boetius de Boodt als Wissenschafter und Naturphilosoph », Archeion 15 (1933).
 « Testament olographe d'Anselmus Boetius de Boodt, conseiller-pensionnaire de Bruges, 1630 », Annales de la société d'émulation de Bruges, , (1861)
 A.J.J. Van de Velde, « Rede af Boodt », Koninklijke Vlamische Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België. Klasse der Wetenschappen. Verslagen en Mededeelingen (Brussel, november 1932)
 J.E. Heller, un article sur de Boodt, Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, (1942).
Hiro Hirai, "Anselme Boece de Boodt," in Le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance: de Marsile Ficin à Pierre Gassendi'' (Turnhout: Brepols, 2005), 375-399.

Références

Liens externes 
  
  
  

Médecin belge (avant 1830)
Religieux belge (avant 1830)
Minéralogiste belge
Alchimiste de la Renaissance
Écrivain belge de langue latine (avant 1830)
Naissance en 1550
Naissance à Bruges
Naissance dans le comté de Flandre
Décès en juin 1632
Décès à Bruges
Décès dans le comté de Flandre
Décès dans les Pays-Bas espagnols